Шеберта — населённые пункты в Шебертинском муниципальном образовании Нижнеудинского района Иркутской области России:

 Шеберта — село, административный центр муниципального образования.
 Шеберта — посёлок железнодорожной станции, находится при одноимённой железнодорожной станции.
 Шеберта — железнодорожная станция Транссиба.